Decimator bezeichnet:
 Decimator oder Zehentner, den mittelalterlichen Eintreiber des Zehnten 
 Decimator (Computergrafik), ein Computer-Tool, das Rechenzeit und Speicherverbrauch beim Rendern von 3D-Bildern verringert
 Decimator (Synthesizer), eine Synthesizer-Funktion zur Veränderung der Klangqualität 

Decimator ist der Name folgender Personen:
 Bartholomaeus Decimator (um 1460–um 1516), deutscher Humanist und Rektor der Mindener Domschule, siehe Bartholomaeus Coloniensis
 Heinrich Decimator (um 1544–nach 1615), deutscher Theologe und Verfasser eines Universalwörterbuchs
 Joachim Decimator (1566–1612), deutscher Geistlicher, Begründer der sogenannten Zehnerschen Bibliothek, siehe Joachim Zehner